Saint-Blaise (Zwitserland), gemeente in Neuchâtel

 Saint-Blaise (Alpes-Maritimes)
 Saint-Blaise (Haute-Savoie)
ook:
Saint-Blaise-du-Buis, Isère 
Saint-Blaise-la-Roche,  Bas-Rhin

Zie ook
Blasius, heilige